Гејџ има више значења:
 Округ Гејџ (Небраска)
 Гејџ (Оклахома)